Hermoso puede referirse a:

 Eugenio Hermoso, pintor español.
 Horacio Hermoso, político republicano español.
 Jennifer Hermoso, futbolista española.
 Manuel Hermoso, político español.
 Mario Hermoso, futbolista español.
 Miguel Hermoso, director de cine español.
 Remigio Hermoso, beisbolista venezolano.

Enlaces externos